Bumyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bumyrtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Bumyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn